D12 steht für:
 D12, US-amerikanische Rap-Crew
 Doppel 12, zwei 12-Liter-Flaschen beim Tauchen
 Delage D12, französischer Supersportwagen
 Oder-Neiße-Radweg, die zwölfte D-Route

Personen:
 Dwight Howard (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler in der US-Profiliga NBA (wegen seiner Rückennummer „12“ und dem Vornamen Dwight)

d12 steht für:
 documenta 12, Kunstausstellung in Kassel 2007

D-12 steht für:
 Curtiss D-12, wassergekühlter V-12 Flugmotor

D12